

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ostrowsko − wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów 
 Ostrowsko − wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Nowy Targ